Holzkirchen è il nome delle seguenti località:

Holzkirchen – comune in Baviera (circondario di Miesbach)
 Holzkirchen – comune in Baviera (circondario di Würzburg)